Наговицино — название населённых пунктов в России:

 Наговицино — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Наговицино — деревня в Дебёсском районе Удмуртии.